Serrano kan som auktorsförkortning betyda:

 Mirian A. Da Silva Serrano
 Felicisimo B. Serrano

Robotskapade auktorsförkortningar